Quézac kan syfta på:
 Quézac, Cantal
 Quézac, Lozère